Слабоструктури́рованные да́нные (полуструктурированные или плохо структурированные данные) — это форма структурированных данных, не соответствующая строгой структуре таблиц и отношений в моделях реляционных баз данных, тем не менее эта форма данных содержит теги и другие маркеры для отделения семантических элементов и для обеспечения иерархической структуры записей и полей в наборе данных. Таким образом, такой вид данных можно назвать бессхемным (schemaless), а структуру — самоописываемой.

В слабоструктурированных данных сущности, принадлежащие одному и тому же классу, могут иметь разные атрибуты, даже если классы принадлежат к одной группе. Порядок атрибутов также не важен.

Слабоструктурированные данные становятся важным объектом для исследований по нескольким причинам:
 к таким источникам данных, как Веб, удобно обращаться как к базам данных, но Веб нельзя «уложить» в прокрустово ложе какой-либо определённой схемы данных;
 желательно иметь предельно гибкий формат для обмена данными между разными базами данных;
 даже при работе со структурированными данными может быть удобно представлять их в виде слабоструктурированных данных с целью навигации по ним.

Таким образом, слабоструктурированные данные встречаются всё чаще, поскольку с развитием интернета для полнотекстовых документов и баз данных требуется формат данных, выступающий в качестве информационного посредника. Слабоструктурированные данные часто можно встретить в объектно-ориентированных базах данных.

Типы слабоструктурированных данных 

XML и другие языки разметки, email и сообщения в форматах EDI — всё это примеры слабоструктурированных данных.

Модель обмена данных (OEM) предшествовала XML и являлась самоописываемой структурой данных.

Примечания 

Моделирование данных